31-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 19 по 26 августа 2001 года близ швейцарского Люцерна.

Призёры

Мужчины

Распределение наград

Призёры от России 
 одиночка (женщины) — Юлия Левина.

Примечания 

Чемпионаты мира по академической гребле
Международные спортивные соревнования в Люцерне
Август 2001 года
Спорт в Швейцарии в 2001 году
Чемпионаты мира в Швейцарии